Bockshorn steht für:

 Bockshornklee, Pflanze
 Bockshorn (Film), DEFA-Film, DDR (1983)
 Bockshorn (Kabarett), eine Kleinkunstbühne in Würzburg
 Bockshorn (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Porta Westfalica
 Bockshorn (Redensart), „jemanden ins Bockshorn jagen“
 Bockshorn, Roman von Christoph Meckel (1973)
 Synonym für die Früchte des Johannisbrotbaums

Siehe auch:

 Boxhorn (Begriffsklärung)
 Bockhorn
 Samuel Capricornus (eigentlich Samuel Friedrich Bockshorn; 1628–1665), böhmisch-slowakischer Kapellmeister und Komponist